El nombre Joaquín Blanco puede referirse a las siguientes personas:

Joaquín Blanco Roca (1957-), regatista español;
José Joaquín Blanco, coronel español;
Joaquín de Pablo-Blanco Torres (1896-1947), abogado y político español;
Joaquín Fernández Blanco (1858-1924), diputado y empresario chileno.